Montjoie, nome, fino al 1918, di Monschau.
 Montjoie-en-Couserans, comune francese nel dipartimento di Ariège.
 Montjoie-le-Château, comune francese nel dipartimento di Doubs.
 Montjoie-Saint-Martin, comune francese nel dipartimento della Manica.